In 2018 werd de zestiende editie van de Copa do Nordeste gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse regio Noordoost. De competitie werd gespeeld van 15 augustus 2017 tot 7 juli 2018. 

Sampaio Corrêa werd de winnaar en kreeg hiervoor een ticket voor de 1/8ste finale van de Copa do Brasil 2019.

Format
Het format werd gewijzigd ten opzichte van de voorgaande edities, waaraan telkens twintig clubs deelnamen. Aan het hoofdtoernooi namen zestien teams deel. De negen staatskampioenen van de staten Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Maranhão en Piauí. Ook de vicekampioenen van Bahia, Pernambuco en Ceará waren rechtstreeks geplaatst. 

De overige vier plaatsen werden via een voorronde bepaald waaraan de overige zes vicekampioenen deelnamen en nog de nummers drie uit Bahia en Pernambuco. Staatskampioen Sport van Pernambuco nam niet deel waardoor de nummers twee en drie daar rechtstreeks geplaatst waren.

Voorronde
De wedstrijden werden in augustus en januari gespeeld.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Details finale

Winnaar

Externe link
 RSSSF

Nord
Copa do Nordeste